Bathypanoploea är ett släkte av kräftdjur. Bathypanoploea ingår i familjen Stilipedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Bathypanoploea